Konstanty Popiel (ur. 1733) – miecznik  żydaczowski
 Konstanty Popiel – wojski mniejszy i większy radomski
 Konstanty Popiel (ur. 1884-1965) – nauczyciel i działacz społeczny